solea (architektura)
 Solea Quensel, 1806 – rodzaj ryb z rodziny solowatych

Zobacz też
 Soleá – jeden z najbardziej podstawowych stylów (tzw. palos) muzyki flamenco